Soden (ou Sooden) peut désigner :

Toponymes 
 Soden (ou Sodin), une commune rurale du Burkina Faso
 Bad Soden am Taunus, une ville allemande de l'arrondissement de Main-Taunus en Hesse
 Bad Soden-Salmünster, une ville allemande de l'arrondissement de Main-Kinzig en Hesse
 Bad Sooden-Allendorf, une municipalité allemande de l'Arrondissement de Werra-Meissner en Hesse

Patronymes 
 Friedrich Julius Heinrich von Soden (1754-1831), un homme de lettres allemand
 Hermann von Soden (1852-1914), un bibliste allemand
 Julius von Soden (1846-1921), un homme politique allemand
 Wolfram von Soden (1908-1996), un assyriologue allemand